Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Bradford – miasto w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 City of Bradford – dystrykt hrabstwa West Yorkshire (Anglia)
 Bradford (Adderstone with Lucker) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Bradford (Belsay) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Bradford – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Bradford – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bradford – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Bradford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Bradford-on-Avon – miasto w hrabstwie Wiltshire
 Bradford-on-Tone – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Bradford Abbas – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia) 
 Bradford Leigh – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Bradford Peverell – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Bradford – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Bradford – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Bradford – jednostka osadnicza w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Bradford – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Bradford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Bradford – wieś w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Bradford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Bradford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Bradford – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Bradford – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Bradford – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Bradford – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Bradford – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Bradford – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Bradford – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Bradford (ang. Bradford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Bradford (ang. Bradford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Bradford (ang. Bradford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Bradford (ang. Bradford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 Bradford (ang. Bradford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Bradford (ang. Bradford Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Bradford (ang. Bradford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Bradford (ang. Bradford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Bradford (ang. Bradford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Bradford (ang. Bradford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Bradford (ang. Bradford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bradford (ang. Bradford County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Bradford (ang. Bradford County) – w stanie Pensylwania